Јаси има више значења:

Јаси (Мађарска), етничка група Мађара аланског (осетског) порекла, која настањује регију Јасшаг
Јаси (илирско племе), једно од племена Илира у античко доба
Циклон Јаси, тропска олуја пете категорије из 2011.